Чемпионат Польши по футболу 1935 — 9-й сезон Чемпионата Польши по футболу. Победителем чемпионата стал Рух.

Информация 
 Чемпион Польши: ФК Рух (Хожув)
 Вице-чемпион: Погонь (Львов)
 Вылет: Краковия (Краков) и Полония (Варшава).

В рамках постепенного сокращения лиги до 10 команд, из лиги вылетели два клуба, а поднялся в неё только один.

Турнирная таблица 

 Матчи Шлёнск (Свентохловице) — Полония (Варшава) (закончился со счётом 2:0) и Рух — Полония (Варшава) (3:0) были переиграны и закончились со счётом 3:0 и 2:0 соответственно.
 Результат матча Легия (Варшава) — Погонь (Львов) изменён с 0:1 на 0:3, так как варшавская команда демонстративно покинула поле на 50 минуте.
 Игра Шлёнск (Свентохловице) — Погонь (Львов) была остановлена на 85 минуте по техническим причинам. Результат игры 1:0.
 Обе игры между клубами Лодзь и Полония (Варшава) прошли в Лодзи.

Бомбардиры

Финальная часть переходного турнира

Ссылки 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

1935
Польша
Спорт в Польше в 1935 году